Banc d'Espanya, banc central d'Espanya
 Bibliothèque d'Étude, col·lecció de referència de recerques sobre l'antic Egipte
 Èter difenílic bromat (del seu nom en anglès Brominated Diphenyl Ether), compost aromàtic bromat
 Energia de dissociació (del seu nom en anglès Bond Dissociation Energy), energia requerida per a dissociar una molècula